King Peak ist der Name folgender Berge:

 King Peak (Antarktika) im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 King Peak (British Columbia) in den Rocky Mountains in British Columbia (Kanada)
 King Peak (Kalifornien) in Humboldt County in Kalifornien (USA)
 King Peak (Nevada) in den Ruby Mountains in Elko County in Nevada (USA)
 King Peak (Yukon) in der Eliaskette in Yukon (Kanada), vierthöchster Berg in Kanada